ТУЦ — многозначная аббревиатура:
 ТУЦ — территориальный учётный центр
 ТУЦ — территориальный учебный центр
 ТУЦ — текущий уровень цен

См. также 
  — аббревиатура латиницей